Dreiecksform steht für:
 einen Sonderfall der Gleichungssysteme, siehe Lineares Gleichungssystem #Formen von Gleichungssystemen

Siehe auch
 Dreieck (Begriffsklärung), Delta (Begriffsklärung) zu Dreieckförmigem